Константи́н Нико́льский:
 Никольский, Константин Владимирович (1869—?) — русский военный деятель, генерал-майор, герой Первой мировой войны.
 Никольский, Константин Николаевич (род. 1951) — советский и российский рок-музыкант, певец, гитарист, автор песен.
 Никольский, Константин Тимофеевич (1824—1910) — русский литургист, церковный историк, педагог, священник Русской православной церкви.